Le mot réplication peut désigner :
 En biologie, 
 Réplication de l'ADN,
 Réplication virale
 Réplication circulaire de l'ADN
 Fourche de réplication
 Œil de réplication
 Origine de réplication
 Protéine de Réplication A
 En informatique, un processus de partage d'informations
 En statistique, réplication (statistique)